ЦБА — аббревиатура.
 Центральный банк Республики Армения
 Центр бизнес-консалтинга и аудита — московская компания, обслуживающая несколько госкорпораций.